Tekija (gmina Kladovo)) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Kladovo
 Tekija (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Tekija (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac